Soyo Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Zaire, i den nordvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Luanda. Soyo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Soyo Airport är platt. Havet är nära Soyo Airport norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Soyo Airport. Närmaste större samhälle är Soio,  kilometer norr om Soyo Airport.

Trakten runt Soyo Airport består huvudsakligen av våtmarker. Runt Soyo Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Zaire (provins)